Cheste kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cheste (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Cheste (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar